Ebenus inconstans är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus inconstans ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
inconstans